Ненинка — село в Солтонском районе Алтайского края. Административный центр Ненинского сельсовета.

География 
Расположено в 180 км к юго-востоку от Барнаула. До ближайшей железнодорожной станции Бийск 83 км.

История 
Основано в 1815 г. В 1928 году село Ненинка (право-бережная) состояло из 514 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Ненинского сельсовета Новиковского района Бийского округаСибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 %.

Известные люди 
 Лайс, Александр Викторович — Герой РФ (посмертно)(2002). Жил, учился и похоронен в Ненинке. Именем Героя названа школа.

Примечания 

Населённые пункты Солтонского района